Domenico Guglielmini (1655-1710), mathématicien, chimiste et médecin italien ;
 Emilia Giuliani-Guglielmi (1813 - 1850), guitariste et compositeur italienne ;
Éric Guglielmi (1970-2021), photographe français
 Gilles J. Guglielmi, professeur français de droit public ;
 Gregorio Guglielmi (1714 – 1773), peintre italien de la période rococo ;
 Joseph Guglielmi (1929 -), poète, traducteur, essayiste et diariste français ;
 Marco Guglielmi (1926 - 2005), acteur italien ;
  (1906-1956), artiste américain ;
 Philippe Guglielmi (1951 -), grand-maître du Grand Orient de France ;
 Pietro Guglielmi (1728 - 1804), compositeur italien ;
 Pietro Girolamo Guglielmi (1694 - 1773), cardinal italien ;
 Selene Guglielmi (1984 -), karatéka italienne ;
 Simon Guglielmi (1997-), coureur cycliste français.